

Вудбайн — місто, штат Джорджія
 Вудбайн — місто, штат Айова
 Вудбайн — місто, штат Канзас
 Вудбайн — місто, штат Нью-Джерсі

Особи
 Бокім Вудбайн